Берковица (или Берковац или Берковец; ) — город в Болгарии. Находится в Монтанской области, входит в общину Берковица. Население составляет 14 768 человек.

История 
В ноябре 1877 года, в ходе Русско-турецкой войны (1877—1878), близ города Берковица шли бои между русской императорской армией и армией Мехмета-Али-паши, который был послан турецким правительством на выручку Осману-Нури-паши во время блокады Плевны.

Спорт 
В городе базируется футбольный клуб «Ком-Миньор».

Города-побратимы 
  Дзержинский, Россия
  Димитровград, Сербия
  Заечар, Сербия

Галерея

Литература

Примечания

Ссылки 
 Официален информационен бюлетин на Община Берковица
 Снимки от клисурският манастир, недалеч от Берковица 
 Радио и телевизия в Берковица 
 Официален сайт на Берковица
 Снимки от Берковица 
 Статистика населения 

Города Монтанской области